Byretter kan syfta på:

 Byret – en lokal domstol i första instans i Danmark
 Byrett – ett mätinstrument